F109 peut faire référence à :
 Garrett F109, un turboréacteur américain ;
 HMS Abercrombie (F109), un cuirassé de la Royal Navy.